Burbank steht für:

Geographische Objekte:
 Burbank (Queensland), Australien
 Burbank (South Australia), Australien
 Burbank (Illinois), Vereinigte Staaten
 Burbank (Los Angeles County), Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Burbank (Santa Clara County), Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Burbank (Minnesota), Vereinigte Staaten
 Burbank (Missouri), Vereinigte Staaten
 Burbank (Ohio), Vereinigte Staaten
 Burbank (Oklahoma), Vereinigte Staaten
 Burbank (South Dakota), Vereinigte Staaten
 Burbank (Utah), Vereinigte Staaten
 Burbank (Washington), Vereinigte Staaten

Personen:
 Albert Burbank (1902–1976), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Daniel C. Burbank (* 1961), US-amerikanischer Astronaut
 Elbridge A. Burbank (1858–1949), US-amerikanischer Portraitmaler
 Helen E. Burbank (1898–1981), US-amerikanische Politikerin
 John A. Burbank (1827–1905), US-amerikanischer Politiker und 4. Gouverneur des ehemaligen Dakota-Territoriums
 Luther Burbank (1849–1926), US-amerikanischer Pflanzenzüchter

Kunstfiguren:
 Carl Burbank, Superschurke in verschiedenen Marvel-Comics
 Emil Burbank a.k.a. Emil Zebediah Burbank, Character in verschiedenen Marvel-Comics
 Truman Burbank, Hauptfigur eines US-amerikanischen Spielfilms von 1998, siehe Die Truman Show